А́тмода (, буквально — Пробуждение) — традиционно принятое в историографии название латышского национального движения.

История (основные этапы) 
 «Первое пробуждение» было организовано младолатышами в 1850-х — 1880-х годах.
 «Второе пробуждение» началось с провозглашением Латвией независимости в 1918.
 «Третье пробуждение» стало частью так называемой «Поющей революции» (1987—1991). В частности, в Латвии было представлено Народным фронтом Латвии. Название «Атмода» носила и газета Народного фронта Латвии.

Примечания

Ссылки 
 Ernests Blanks: Latvju tautas ceļš uz neatkarīgu valsti. Västerås: Ziemeļblāzma, 1970.
 Jānis Stradiņš: Trešā atmoda. Rīga: Zinātne, 1992.

Национализм
Латышский национализм
Национальное возрождение